De NASCAR Cup Series 2023 is het 75e seizoen voor professioneel stockcarracen van NASCAR in de Verenigde Staten en het 52e seizoen voor de Cup Series van het moderne tijdperk. Het seizoen begon met de Busch Light Clash in het Los Angeles Memorial Coliseum op 5 februari. Die race werd gevolgd door de Daytona Duel-kwalificatieraces en de 65e race van de Daytona 500 (de eerste puntenrace van het seizoen) op 19 februari, beide op de Daytona International Speedway. Het seizoen wordt afgesloten met de NASCAR Cup Series Championship Race op Phoenix Raceway op 5 november.

Dit wordt het laatste seizoen voor kampioen van 2014 en Stewart-Haas Racing coureur Kevin Harvick, die zijn plannen aankondigde om aan het eind van het seizoen op 12 januari 2023 met pensioen te gaan.

2023 is ook het eerste seizoen sinds de invoering van het NASCAR Cup Series-chartersysteem in 2016 dat er geen charters waren die door teams voor het seizoen verkocht of geleased werden. Alle 36 charters zijn met dezelfde auto's die ze in 2022 hadden, hoewel één ervan hernummerd werd.

Teams en coureurs

Gecharterde teams

Niet-gecharterde teams en wijzigingen

Beperkt schema

Nieuws en updates voor het seizoen

Bevestigde wijzigingen

Teams 

 Op 3 augustus 2022 kondigde 3F Racing, dat het eerste team uit Duitsland zal zijn dat in de NASCAR Cup Series uitkomt, plannen aan om in 2022 parttime te gaan rijden, te beginnen op de Charlotte Roval. Teameigenaar Dennis Hirtz kondigde echter aan dat het debuut van het team zou worden uitgesteld tot 2023, waar ze van plan zijn om 10 races te proberen voordat ze in 2024 fulltime gaan rijden. De coureur(s), sponsors en crew chief van het team moeten allemaal nog worden aangekondigd.
 Op 25 augustus 2022 kondigde Front Row Motorsports aan dat Zane Smith parttime als derde auto voor het team zal rijden in geselecteerde races, waaronder de Daytona 500.
 Bubba Wallace zal in 2023 terugkeren naar de nr. 23 nadat hij tijdens de play-offs van 2022 met de nr. 45 had gereden om te strijden voor het kampioenschap ''van de eigenaars'' nadat de hersenschudding van Kurt Busch hem voor de rest van het seizoen 2022 aan de kant had gezet.
 Op 4 november 2022 kocht zevenvoudig NASCAR-kampioen Jimmie Johnson een eigendomsbelang in Petty GMS, dat later de naam Legacy Motor Club kreeg. Hij zal in 2023 geselecteerde races rijden, waaronder een poging om de Daytona 500 te halen.
 Op 12 december 2022 kondigde Brett Griffin, die de spotter was voor Justin Haley's No. 31 auto full-time in 2022, op zijn podcast, Door, Bumper, Clear, aan dat hij niet full-time zou spotten in 2023, maar bij Kaulig Racing zou blijven om voor hen te spotten in selecte races in 2023, waaronder de Daytona 500, in wezen onthullend dat het team een derde part-time auto zou opstellen in die race. Kaulig heeft nog niet officieel aangekondigd dat ze in 2023 een parttime derde auto in de Cup Series zullen inzetten. Op 10 januari 2023 tweette Kaulig een afbeelding van de No. 13 in hun nummerlettertype, waarmee ze aangaven dat het nummer van hun parttime derde Cup Series-auto de No. 13 zou zijn. MBM Motorsports gebruikt het nummer 13 in de Xfinity Series, de enige andere serie waarin Kaulig rijdt, en het nummer 13 wordt niet gebruikt in de Cup Series. Op 18 januari kondigde Kaulig aan dat Chandler Smith zal proberen zijn debuut in de Cup Series te maken in de Daytona 500 van 2023 met de No. 13 auto. Hij zal ook vier extra races rijden, waaronder de NASCAR All-Star Race.
 Op 13 januari 2023 onthulde 23XI in een tweet dat zij een derde auto zouden inzetten bij de Daytona 500. Later die dag meldde Jordan Bianchi van The Athletic dat Travis Pastrana de bestuurder van die auto zou zijn. Op 17 januari werd bekendgemaakt dat Pastrana de nr. 67 zou besturen met sponsoring van Black Rifle Coffee Company. Eric Phillips werd de crewchief.
 Op 11 februari 2023 meldde Bob Pockrass van Fox Sports dat een nieuw team met de naam Finishline Motorsports Marketing met de No. 80, bestuurd door J.J. Yeley, aan de Daytona 500 zou deelnemen. Later die dag verklaarde Reaume Brothers Racing dat Finishline niet deelneemt aan de Daytona 500 en een officiële aankondiging zal doen over hun debuut.
 Op 18 februari 2023 kondigde MBM Motorsports aan dat het niet aan het seizoen 2023 zal deelnemen. Het laatste Cup-optreden van het team was in 2022, toen de No. 55 bestuurd door J. J. Yeley op Talladega als 25e eindigde.

Coureurs 

 Op 15 juli 2022 kondigde Petty GMS Motorsports aan dat Ty Dillon in 2023 niet in de No. 42 zou terugkeren. Op 10 augustus werd Noah Gragson aangekondigd om Dillon te vervangen.
 Na het oplopen van een hersenschudding tijdens de kwalificatie voor de race van 2022 op Pocono, kondigde Kurt Busch op 15 oktober aan dat hij in 2023 niet fulltime zou rijden. Tyler Reddick, die in 2024 bij het team zou komen, stapt een jaar eerder over van Richard Childress Racing en vervangt Busch in de No. 45. Nadat zijn overstap naar 23XI voor 2024 was aangekondigd, zou Reddick nog één jaar bij RCR terugkeren, maar hij werd van zijn laatste contractjaar afgekocht om Busch in 2023 in de No. 45 te vervangen. (Busch heeft een meerjarige deal met 23XI en blijft bij het team in een adviserende rol en kan parttime voor het team rijden zodra hij weer mag racen).
 Hoewel Aric Almirola op 26 augustus 2022 aankondigde dat hij na het seizoen 2022 zou stoppen met fulltime rijden, kondigde hij aan dat hij een meerjarige deal heeft getekend met Stewart-Haas Racing, waardoor zijn pensioen wordt uitgesteld.
 Na maanden van geruchten en speculaties over zijn plannen voor 2023 en contractonderhandelingen met Joe Gibbs Racing, kondigde Kyle Busch aan dat hij JGR zou verlaten en vanaf 2023 bij Richard Childress Racing zou gaan rijden in een meerjarige deal. Busch zal Tyler Reddick vervangen, die oorspronkelijk was aangekondigd om in 2023 een derde RCR-auto te rijden alvorens in 2024 naar 23XI Racing te vertrekken, maar na de beslissing van Kurt Busch om niet fulltime te rijden na zijn hersenschudding, werd Reddick's contract door 23XI Racing afgekocht, waardoor hij een jaar eerder naar 23XI kon gaan.
 Op 15 november 2022 werd aangekondigd dat Ty Gibbs Busch zou vervangen en de auto zou worden omgenummerd naar de No. 54, het nummer dat Gibbs gebruikte in de Xfinity Series. Gibbs' Xfinity Series teamleider, Chris Gayle, zal ook overstappen naar de Cup Series en Ben Beshore vervangen.
 Op 3 oktober 2022 vertelde Beard Motorsports eigenaar Linda Beard aan Dustin Albino van Jayski dat het team zal deelnemen aan de Daytona 500 van 2023. Noah Gragson zal in 2023 niet in deze auto terugkeren omdat hij fulltime met de Petty GMS No. 42 auto zal rijden. Op 28 oktober kondigde het team aan dat Austin Hill, die fulltime voor Richard Childress Racing in de Xfinity Series rijdt, in 2023 in zes races (beide Daytona en beide Talladega races, de Chicago Street Course en Michigan) met de auto zal rijden.
 Op 3 oktober 2022 meldde Jordan Bianchi van The Athletic dat A. J. Allmendinger, die deze auto parttime heeft gereden evenals Kauligs No. 16 Xfinity Series auto fulltime, in 2023 fulltime met de No. 16 Cup Series auto zou rijden. Het zou zijn eerste volledige seizoen in de Cup Series zijn sinds 2018. Op 5 oktober werd Allmendinger officieel aangekondigd als fulltime coureur van de No. 16. Matt Swiderski zal terugkeren als crewchief.
 Op 16 november 2022 kondigde Stewart-Haas Racing aan dat Ryan Preece in 2023 Cole Custer in de No. 41 zal vervangen terwijl Custer terug naar de Xfinity Series zal verhuizen.
 Op 12 december 2022 werd aangekondigd dat Josh Bilicki met de No. 78 in deeltijd zal rijden.
 Op 31 januari 2023 kondigde Rick Ware Racing aan dat Riley Herbst had getekend om de No. 15 tijdens de Daytona 500 van 2023 te besturen.
 Op 7 februari 2023 kondigde Front Row Motorsports aan dat Zane Smith zal proberen de 2023 Daytona 500 te halen in de No. 36. Daarnaast zal Smith de No. 38 besturen in Phoenix, Talladega, Charlotte, Sonoma, Texas en de Charlotte Roval, waarbij hij de rit zal delen met Todd Gilliland.
 Op 3 maart 2023 maakte Hendrick Motorsports bekend dat Xfinity Series-coureur Josh Berry de No. 9 zal besturen als vervanger van Chase Elliott, die tijdens het snowboarden in Colorado zijn been blesseerde.
 Op 9 maart 2023 werd aangekondigd dat Formule 1-wereldkampioen 2009 Jenson Button met de Rick Ware Racing No. 15 zou rijden op Circuit of the Americas, de Chicago Street Course en de Indianapolis Motor Speedway roadcourse. Zijn deelname zal ook in samenwerking met Stewart-Haas Racing plaatsvinden.
 Op 9 maart 2023 kondigde Trackhouse Racing Team aan dat Formule 1-wereldkampioen uit 2007 Kimi Räikkönen op COTA zou terugkeren in de No. 91. Räikkönen reed eerder met de No. 91 op Watkins Glen in 2022. Ook scoorde hij in 2018 zijn laatste F1-overwinning op COTA.

Teamleiders 

 Op 26 augustus 2022 kondigde Greg Ives, teamleider van de Hendrick Motorsports No. 48 van Alex Bowman, aan dat hij zijn functie zou neerleggen om meer tijd met zijn gezin door te brengen. Op 14 oktober werd Blake Harris, die in 2022 crewchief was van de Front Row Motorsports No. 34 auto, aangekondigd om Ives te vervangen als Bowman's crewchief.
 Op 2 september 2022 kondigde Justin Alexander, teamleider van de Richard Childress Racing No. 3 bestuurd door Austin Dillon, aan dat hij zijn functie zou neerleggen. Op 28 oktober kondigde RCR aan dat Keith Rodden, die in de Cup Series van 2014 tot 2017 teamleider was voor Jamie McMurray bij Chip Ganassi Racing en daarna voor Kasey Kahne bij Hendrick Motorsports, in 2023 de nieuwe crewchief van Dillon zou worden.
 Op 25 oktober 2022 werd aangekondigd dat Noah Gragson's Xfinity Series crewchief Luke Lambert van JR Motorsports naar Petty GMS (later omgedoopt tot Legacy Motor Club) zou overstappen op hun No. 42 auto.
 Op 9 november 2022 werd aangekondigd dat Brian Pattie naar Kyle Busch Motorsports zou vertrekken om hun No. 51 truck in de NASCAR Craftsman Truck Series als crew chief te gaan rijden. Mike Kelley werd aangekondigd als de nieuwe crewchief van de No. 47.
 Op 16 november 2022 kondigde Stewart-Haas Racing aan dat Chad Johnston Mike Shiplett zou vervangen als teamleider van hun No. 41 auto. Johnston was eerder teamleider van de No. 17 truck voor David Gilliland Racing (nu TRICON Garage) in de Truck Series waar hij met meerdere coureurs werkte waaronder Preece. Johnston keert terug naar SHR nadat hij eerder voor het team werkte als crew chief van hun No. 14 auto in 2014 en 2015 toen die werd bestuurd door teammede-eigenaar Tony Stewart.
 Op 23 november 2022 kondigde Front Row Motorsports aan dat Travis Peterson, die in 2022 de engineer en interim teamleider voor de No. 17 RFK auto was, de nieuwe crewchief van de No. 34 auto wordt, ter vervanging van Blake Harris, die naar Hendrick Motorsports vertrok om de nieuwe crewchief van de No. 48 auto. Ryan Bergenty, die de teamleider voor McDowell was, wordt de nieuwe leider voor de No. 38 auto ter vervanging van Seth Barbour, die de crew chief voor die auto was in 2022, die gepromoveerd is tot technisch directeur voor FRM.
 Op 12 januari 2023 kondigde Live Fast Motorsports aan dat David George Ingram Jr. in 2023 de nieuwe crewchief van hun No. 78-auto wordt. Ingram verhuist naar LFM van het Xfinity Series team van team mede-eigenaar B. J. McLeod, B. J. McLeod Motorsports, waar hij eerder crewchief voor hen was in die serie. Lee Leslie, die in 2022 de crewchef van de No. 78 auto was, wisselde met Ingram van team en serie en werd in 2023 crewchef voor BJMM in de Xfinity Series.
 Op 23 januari 2023 kondigde Legacy Motor Club aan dat Todd Gordon de No. 84 auto voor Jimmie Johnson als teamleider zou gaan fungeren.
 Op 26 januari 2023 werd via het vrijgeven van de Clash inschrijvingen bekendgemaakt dat Jerry Kelley de nieuwe teamleider van de No. 51 van Rick Ware Racing zou worden, ter vervanging van Billy Plourde, die in 2023 naar de No. 15 van het team verhuisde, ter vervanging van Kevyn Rebolledo.

Constructeurs 

 Op 28 november 2022 kondigde Rick Ware Racing aan dat zij vanaf 2023 een technische alliantie zouden hebben met RFK Racing, waarmee hun alliantie met Stewart-Haas Racing, die zij in 2022 voor één jaar hadden, werd beëindigd.
 Op 1 december 2022 kondigde Live Fast Motorsports aan dat zij in 2023 zouden overstappen van Ford naar Chevrolet en ECR Engines zouden hebben.

Sponsors 

 Op 20 december 2021 kondigden Joe Gibbs Racing No. 18 primaire sponsor M&M's en moederbedrijf Mars, Incorporated aan NASCAR te verlaten en in 2023 niet meer terug te keren. JGR was niet in staat om een vervangende sponsor te vinden. (Een deal met Oracle Corporation ging niet door.) Als gevolg daarvan verliet coureur Kyle Busch JGR voor Richard Childress Racing en werd vervangen door Ty Gibbs, die sponsoring meebracht van Monster Energy, dat hem in de Xfinity en ARCA Series sponsorde. Zij zullen hem in de Cup Series sponsoren in een "sterke hoedanigheid".
 Op 4 januari 2023 werd bekend dat Adrenaline Shoc (A SHOC Energy), die de afgelopen twee jaar elk twee races sponsor was geweest van de Hendrick Motorsports No. 9, in 2023 niet als sponsor terugkeert. Op 16 februari werd coureur Chase Elliott aangekondigd als het nieuwste lid van de Coca-Cola Racing Family. Coca-Cola heeft een rijke geschiedenis met de familie Elliott, waarbij Bill Elliott in 1998 een stichtend lid van de Coca-Cola Racing Family was. Dit markeert ook de terugkeer van het iconische frisdrankmerk naar Hendrick Motorsports sinds de laatste sponsoring van Jeff Gordon in 1996.
 Op 16 januari 2023 kondigde Richard Childress Racing aan dat Netspend, een bedrijf voor financiële oplossingen, de No. 8 zal sponsoren voor de COTA-race en selecte races in 2023.
 Op 31 januari 2023 werd SunnyD aangekondigd als sponsor van de Rick Ware Racing No. 15 bestuurd door Riley Herbst tijdens de Daytona 500 2023. Daarnaast zal het sinaasappelsapmerk de Stewart-Haas Racing No. 4 bestuurd door Kevin Harvick op Darlington en de Kansas play-off race sponsoren.
 Op 3 februari 2023 kondigde Joe Gibbs Racing aan dat Monster Energy de No. 54 bestuurd door Ty Gibbs voor het grootste deel van het seizoen 2023 zal sponsoren. Monster Energy steunt Gibbs sinds 2019, waaronder zijn kampioenschappen in de ARCA Menards Series van 2021 en de NASCAR Xfinity Series van 2022.
 Op 15 februari 2023 kondigde hardrockband Guns N' Roses aan dat het de Legacy Motor Club No. 43 bestuurd door Erik Jones voor de Daytona 500 zal sponsoren.

Reglementswijzigingen 

 NASCAR zal in 2023 als reactie op regenvertragingen debuteren met een "nat weer" pakket voor korte circuits. Het pakket zal bestaan uit een ruitenwisser, flappen achter de wielen, achterlichten en regenbanden. Dit werd officieel gemaakt op 31 januari 2023, toen NASCAR aankondigde dat de Los Angeles Memorial Coliseum, Martinsville Speedway, New Hampshire Motor Speedway, North Wilksboro Speedway, Richmond Raceway en Phoenix Raceway natweerpakketten zouden krijgen.
 Als gevolg van veiligheidszorgen uit het seizoen 2022 met coureurs die hersenschuddingen opliepen en zich pijnlijk voelden als gevolg van kop-staartbotsingen, bracht NASCAR voor 2023 wijzigingen aan in de achterste structuur van de ''Next Gen'' om een grotere kreukelzone te creëren in de hoop dat het voorkomt dat de energie van die botsingen de coureur raakt. De aanpassing omvat ook kleine veranderingen aan het middengedeelte van de auto.
 NASCAR verbood coureurs formeel wall-riding (na de "Hail Melon" stunt van Ross Chastain tijdens de Xfinity 500 2022). NASCAR haalde eerder bestaande regels aan die nu op een manier gehandhaafd zullen worden om de beweging te verbieden.
 Losse wielstraffen zijn teruggebracht tot twee ronden straf en twee races schorsing voor crewleden (in plaats van vier races schorsing voor teamleiders).
 De eis dat coureurs in de top 30 van het klassement moeten staan om in aanmerking te komen voor de play-offs is geschrapt.
 Stage break cautions zijn afgeschaft bij alle roadcourse races. Podiumpunten worden nog steeds toegekend aan coureurs in vooraf bepaalde ronden, maar er wordt geen caution getoond. Dit werd gedaan in een poging om de tijd die doorgebracht wordt onder de cautions op lange circuits te verminderen en om de strategie tijdens de race te verbeteren.

Kalender 
Het schema voor 2023 werd op 14 september 2022 bekendgemaakt. De Daytona 500 2023 zal op zondag 19 februari worden gehouden. De seizoensfinale zal in 2023 opnieuw op Phoenix Raceway plaatsvinden tijdens het eerste weekend van november. De Busch Light Clash keert voor het tweede jaar op rij terug naar het Los Angeles Memorial Coliseum en de race werd gehouden op 5 februari, wat opnieuw één week voor de Super Bowl is en twee weken voor de Daytona 500. Dit wordt het laatste seizoen voor Auto Club Speedway in zijn huidige configuratie van 2 mijl, want het circuit verdwijnt van het schema om zich om te vormen tot een kort circuit.

De uitzendrechten in de Verenigde Staten liggen bij Fox NASCAR, NBC NASCAR en NASCAR USA. De rechten voor de radio liggen bij Motor Racing Network en Performance Racing Network. De uitzendrechten van NASCAR in Nederland ligt bij Ziggo Sport, met commentaar van Rick Winkelman.

 Vetgedrukte races geven een NASCAR Major aan, ook bekend als een Crown Jewel race.

Wijzigingen in het kalender

Chicago Street Course 
Nadat NASCAR een Chicago Street Course baan gebruikte in de eNASCAR iRacing Pro Invitational Series 2021, werd er gespeculeerd dat NASCAR dit zou willen realiseren en in de toekomst een straatrace in Chicago op het schema van de Cup Series zou willen hebben. Op 7 juli 2022 meldde Jordan Bianchi van The Athletic dat een officiële aankondiging van deze toevoeging aan het schema van de Cup Series op 19 juli zou komen. Op 17 juni suggereerde Adam Stern van Sports Business Journal dat de Chicago Street Course Road America zou kunnen vervangen op het 2023 Cup Series schema, omdat de straatrace waarschijnlijk een van de road course races zou vervangen en Road America geen contract heeft voor een Cup Series race in 2023. Zowel de toevoeging van de straatrace van Chicago aan het schema als het feit dat het de race op Road America zou vervangen kwam op 19 juli.

NASCAR All-Star Race 
Op 24 juni 2022 meldde Adam Stern ook dat Fox Sports, dat de tv-rechten voor de All-Star Race heeft, heeft geprobeerd NASCAR en Speedway Motorsports ervan te overtuigen de NASCAR All-Star Race elk jaar naar een andere locatie te verplaatsen, zoals in andere sporten het geval is. Na de All-Star Race van 2022 op Texas Motor Speedway, die door fans en de industrie als impopulair en controversieel werd beschouwd, tweette het circuit dat ze de All-Star Race in 2023 opnieuw zouden organiseren. De tweet werd echter verwijderd te midden van negatieve reacties op de aankondiging, wat leidde tot speculaties dat de plannen zouden kunnen veranderen. Op 7 september werd onthuld dat de All-Star race zal plaatsvinden op de gerenoveerde North Wilkesboro Speedway. Het zou de eerste NASCAR Cup-race op het circuit zijn sinds 1996, nadat de data werden vervangen door races op Texas Motor Speedway en New Hampshire Motor Speedway in 1997.

Autotrader EchoPark Automotive 400 
Op 2 januari 2023 meldde thespun.com dat de Autotrader EchoPark Automotive 500 op de Texas Motor Speedway wordt teruggebracht tot 400 mijl. Het artikel stelt dat het een poging is van NASCAR om hopelijk de racetijden te verkorten, zodat ze dichter bij de 2,5 uur liggen, dan de normale 3,5 tot 4 uur.

Uitslagen en stand

Resultaten

Coureurskampioenschap 
Vetgedrukt - Poleposition toegekend op basis van tijd. Cursief - Poleposition bepaald door laatste training resultaten of eigenaarspunten. * - Meeste gereden ronden. 1 - Stage 1 winnaar. 2 - Stage 2 winnaar. 3 - Stage 3 winnaar.

Constructeurskampioenschap 
Na 2 van de 36 races

2023
Autosport in 2023